Пластоцериды () — семейство жуков из отряда жесткокрылых, включающее единственный род Plastocerus.

Описание 
Средних размеров жуки длиной 11—18 мм.

Распространение 
Встречаются на территории Азии. О биологии этих жуков пока ничего не известно.

Ссылки 
 Plastoceridae på Delta Interactive Key — Plastocerus angulosus hann: delta-intkey.com

Разноядные жуки
Семейства насекомых